Vølund har flere betydninger:

 Vølund Smed – en sagnfigur; brugt som titelperson i en opera af Fini Henriques, baseret på et melodrama af Holger Drachmann 
 Vølund (virksomhed) – en virksomhed, der har navn efter sagnfiguren
 Vølund (navn) – et dansk efternavn